

Geografia 
 Agou – città, sottoprefettura e comune della regione di La Mé (Costa d'Avorio)
 Monte Agou – montagna dei monti del Togo
 Prefettura di Agou – prefettura del Togo

Persone 
 Christophe Agou – fotografo francese